Marks & Spencer (M&S) () — самый крупный британский производитель одежды и 43-й в списке крупнейших мировых ретейлеров. Компании принадлежит более 885 магазинов, из них 600 — в Великобритании, а остальные 225 — в 40 других странах.

Marks & Spencer всегда был известен как производитель одежды, но, начиная с 2000-х годов, компания освоила и другие направления, среди которых: продукты, товары для дома, мебель, технологии, товары для красоты, финансовые услуги и т. д. В настоящее время магазины Marks & Spencer представляют собой полноценные торгово-развлекательные комплексы с продуктовыми супермаркетами, кафе, развлекательными заведениями и т. д.

В 1998 году M&S стал первым британским ретейлером, прибыль которого превысила £1 млрд (без учёта налогов).

История

Первые годы 

Компанию Marks & Spencer основал Майкл Маркс — еврейский эмигрант из города Слоним (ныне территория Белоруссии). Он открыл penny bazaar (Marks Penny Bazaar) в порту Хартлепул (Северо-Восточная Англия), где продавал булавки и другие товары. В 1884 году Маркс переехал в Лидс, где познакомился с Томасом Спенсером и объединил его бизнес со своим. Новую компанию назвали Marks and Spencer. Первый прилавок Marks and Spencer открыли в Leeds Kirkgate Market, где в память об этом событии в нынешнее время установлены золотые мемориальные часы.

Marks and Spencer, которых называли Marks and Sparks, Markses или M&S, создали себе имя в XX веке на продажах исключительно британских товаров. Они стали надолго партнерами британских производителей и продавали одежду и продукты под маркой St Michael (торговая марка зарегистрирована в 1928 году) в честь соучредителя бизнеса — Майкла Маркса. Ими проводилась политика полного денежного возмещения за неиспользованные вещи, вне зависимости от даты покупки. В 2005 году компания позволила возвращать вещи только в течение 90 дней. Такую лояльную политику возвратов не проводила ни одна известная британская компания.

К 2022 году Marks & Spencer планирует закрыть более 100 магазинов. На 2018 год открыто более 1300 магазинов Marks & Spencer по всему миру. В России на данный момент (2020) — 48 магазинов. В марте 2022 года Marks & Spencer приостановил поставки в Россию из-за санкций.

С 1950 года 
В 1907 году Майкл умирает от сердечного приступа и его дело продолжает его сын Саймон и после войны. Саймон является президентом компании на протяжении 50 лет. Майклу был поставлен памятник в британском институте его сыном.

Примечания

Ссылки 
 Корпоративный сайт компании
 Официальный сайт Marks & Spencer в России

Торговые сети Великобритании
Производители одежды и обуви Великобритании
Ретейлеры одежды